

События 
 19 августа — начало восстания в Генте в ответ на введение Карлом V нового налога. Подавлено имперскими войсками в начале 1540 года
 26 ноября — свадьба Рустема-паши с Михримах Султан.
 1539—1542 — Большие стачки типографских рабочих в Париже и Лионе.
 Эдикт Франциска I в Вилле-Котре, запрещавший организацию союзов рабочих и стачек.
 Основание банка в Неаполе.
 Первое упоминание города Шуя. 1539 официально считается годом основания города.
 1539—1549 — Аския Сонгай Исхак I.
 Шер-хан (потомок афганцев из племени сур, обитавших в Бенгалии и Бихаре) разбил Хумаюна в двух сражениях и короновался правителем Индии. Хумаюн бежал в Иран.
 1539—1545 — Падишах Могольской империи Шер-хан.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1539 году
 Инка Гарсиласо де ла Вега — перуанский историк, автор книги «Los Comentarios Reales de los Incas», в русском переводе изданной под названием «История государства Инков».
 Кастро Тито Куси Юпанки, Диего де — предпоследний потомок правителей Инков по мужской линии, внук Уайна Капака и сын Манко Инки Юпанки.
 Социн, Фауст — итальянский богослов, основатель антитринитарного движения социниан.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1539 году
 Антонио Мария Дзаккария — итальянский святой католической церкви.
 Изабелла д’Эсте — супруга маркграфа Мантуи, ценительница искусства и покровительница знаменитых художников, одна из известнейших женщин итальянского Ренессанса, прозванная «примадонной Возрождения» (la Primadonna del Rinascimento).
 Изабелла Португальская — супруга императора Карла V.
 Гуру Нанак Дэв — основатель религии сикхизма и первый сикхский гуру.

См. также

Примечания